Giusti ima više značenja:
 Giusti, Caserta
 Giusti, Padova